Stölln ist der Ortsname von

 Stölln (Gollenberg), Ortsteil der Gemeinde Gollenberg, Brandenburg
 Stölln (Kirchdorf am Inn), Ortsteil der Gemeinde Kirchdorf am Inn, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Stölln (Teisendorf), Ortsteil des Marktes Teisendorf, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Stölln (Gemeinde Regau), Ortschaft der Marktgemeinde Regau, Oberösterreich